Contes (Alpes-Maritimes)
 Contes (Pas-de-Calais)